Foxtrott oder Foxtrot bezeichnet:
 den Tanz Foxtrott
 F, ausgeschrieben Foxtrot, als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 eine Pferdegangart, siehe Pferdegangart#Foxtrott
 ein Album der Band Genesis, siehe Foxtrot
 die Nato-Bezeichnung für die sowjetischen U-Boote des Projektes 641, siehe Foxtrot-Klasse
 die Titel zweier Filme:
 Foxtrot (1976) (Alternativtitel: Tödliches Inselparadies), Regie: Arturo Ripstein
 Foxtrot (2017), Regie: Samuel Maoz

Siehe auch: